Jugganauts: The Best of Insane Clown Posse — девятый компиляционный альбом американской хип-хоп группы Insane Clown Posse, выпущен в 2007 году на лейбле Island Records, включает в себя песни, записанные в период с 1997 по 2000 год, с альбомов «The Great Milenko», «The Amazing Jeckel Brothers», «Bizzar» и «Bizaar».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Сборники Insane Clown Posse
Альбомы Island Records
Сборники 2007 года